Wulfhild av Sachsen, eller Wulfhild Billung, född någon gång mellan 1071 och 1075, död 29 december 1126 i Altdorf och begravd i klostret Weingarten, dotter till hertig Magnus av Sachsen (död 1106) och Sofia av Ungern (död 1095), var hertiginna av Bayern. Hon gifte sig någon gång mellan 1095 och 1100 med hertig Henrik den svarte av Bayern (född 1074 eller 1075, död 1126) och fick med honom sonen Henrik, som sedermera blev hertig av både Bayern och Sachsen.

Tyska hertiginnor
Födda 1070-talet
Avlidna 1126
Kvinnor